Baite ima više značenja:
 Baite, Sondrio
 Baite, Torino